Thèta, de 8e letter van het Griekse alfabet
 Thèta-golven, een type hersengolven dat met elektro-encefalografie kan worden geregistreerd
 E.S.R. Thêta, de Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta
 Theta (geslacht), een slakkengeslacht
 Thèta-functie, een functie in de wiskunde